horyzont, horyzont astronomiczny, horyzont prawdziwy, horyzont topograficzny – pojęcia astronomiczne
 horyzont cząstek – pojęcie kosmologiczne
 horyzont radiowy – pojęcie z radiotechniki
 horyzont zdarzeń – pojęcie fizyczne
 horyzont geograficzny
 horyzont prognozy
 Horyzont – program telewizyjny
 Horyzont – statek
 Horyzont II – statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni.
 Horyzont – radziecki dramat w reżyserii Lwa Kuleszowa
 Horyzont – album studyjny Krzysztofa Krawczyka
 sztuczny horyzont – lotniczy przyrząd żyroskopowy, służący do określenia orientacji przestrzennej (kąt pochylenia i przechylenia).
 Horyzont – singel Krzysztofa Krawczyka